Liebendörfer ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Liebendörfer (1852–1902), erster deutscher Missionsarzt in Indien und Mitbegründer des Vereins für ärztliche Mission aus dem das DIFÄM hervorging
 Frieder Liebendörfer (* 1934), Schweizer Musiker und Autor
 Helen Liebendörfer (* 1943), Schweizer Autorin